Chan Chin-wei e Chen Yi erano le detentrici del titolo, ma quest'anno hanno partecipato con partner differenti. Incontratesi nel 2º turno Chan e Han Xinyun che hanno battuto Chen e Liang Chen.

Il doppio femminile del torneo di tennis Ningbo Challenger 2011, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Tetjana Lužans'ka e Zheng Saisai che hanno battuto in finale Chan Chin-wei e Han Xinyun 6–4, 5–7, [10–4].

Teste di serie

 Shūko Aoyama /  Rika Fujiwara (primo turno, ritiro)
 Noppawan Lertcheewakarn /  Nastas'sja Jakimava (primo turno)

 Jing-Jing Lu /  Sun Shengnan (primo turno) 
 Chan Chin-wei /  Han Xinyun (finale)

Tabellone

Note 
 

Ningbo Challenger 2011